Das Danone Women’s Open 1991 war ein Tennis-Hartplatzturnier für Frauen in Brisbane. Es war Teil der WTA Tour 1991 und fand vom 29. Dezember 1990 bis 6. Januar 1991 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1991
Tennisturnier in Brisbane